"Ikh Bin A Kleyner Dreydl" (Jidysz: איך בין אַ קלײנער דרײדל, dosłownie: "Jestem małym drejdlem") to jedna z najpopularniejszych chanukowych piosenek. Autorem tekstu był Samuel S. Grossman, kompozytorami muzyki byli Mikhl Gelbart (pseudonim Ben Arn) i Samuel Goldfarb (także jako S. E. Goldfarb).

Tekst

Judaizm
Piosenki dla dzieci